Frasinu ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Frasinu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Frasinu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Frasinu (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui